

Єдвабно — гміна в Щиценському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Єдвабно — село в гміні Любич Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Єдвабно — село в гміні Єдвабно Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства